Salini ist der Familienname folgender Personen:

 Lino Salini (1889–1944), deutscher Maler
 Massimiliano Salini (* 1973), italienischer Politiker
 Tommaso Salini († 1625), italienischer Maler